Владо Штефанчић (Вуковар, 12. јануар 1931) је била југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне   || /
|-
| 1956. || -{Lum and Abner Abroad}-  || 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1963. || Сумрак  ТВ филм || /
|-
| 1965. || Лицем у наличје ТВ серија || /
|-
| 1965. || Циркус Рекс Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Сеоба душе ТВ филм || Чиновник
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Вуковарци